

Sciences et techniques 
 En astronomie et en planétologie, 600 Musa (appellation internationale, (600) Muse en français) est un astéroïde de la ceinture principale.
 En biologie, Musa (les bananiers) est un genre de plantes monocotylédones vivaces, de la famille des Musacées.

Sciences humaines et sociales 
 La bataille de Musa Qala est un affrontement qui s'est déroulé dans la province d'Helmand (Afghanistan) en , entre la guérilla talibane et les forces de l'armée nationale afghane et de la FIAS.

Culture et société

Arts plastiques 
 La tête de la reine Musa () est une sculpture de marbre en ronde-bosse représentant la tête de la reine Musa de Parthie, conservée au musée national d'Iran à Téhéran.

Cinéma et télévision 
 Musa, la princesse du désert est un film historique sud-coréen et chinois réalisé par Kim Seong-su, sorti en 2001.
 Dans la série télévisée d'animation italienne , Musa est le prénom de l'une des Winx.

Entreprises et produits 
 La Lancia Musa (2004-2012) est un minispace du constructeur automobile italien Lancia.

Littérature 
 Les Quarante Jours du Musa Dagh est un roman de Franz Werfel, paru en 1933.
  (« La Muse posthume de Martha Marchina, jeune fille napolitaine ») est un recueil de poèmes latins et de lettres de Martha Marchina, publié en 1662.

Anthroponyme 
 Musa de Parthie, Thea Musa ou Thermusa (v. 46 -?) est la concubine favorite du roi parthe Phraatès IV, puis la reine de 2  à 4 
 Musa ibn Musa ou Musa II (v. 800-862) est l'un des membres les plus remarquables de la famille des Banu Qasi, dans l'Émirat de Cordoue.
 Musa Movilă (1596-1661) est un noble moldave, prince de Moldavie de 1630 à 1631 et de 1633 à 1634.
 Antonius Musa (63 -14 ) est un médecin de l'empereur Auguste.
 Isa ibn Musa (721-783) est un membre de la dynastie des Abbassides, gouverneur d'Ifriqiya en 765.
 Lubb II ibn Musa (v. 820-875) est un wali de Tolède, dans l'Émirat de Cordoue.

Prénom 
 Mûsâ, souvent orthographié Moussa, est un prénom arabe, l'équivalent de Moïse.

Patronyme 

 Abdullah Musa (1958-), un footballeur émirati ;
 Ahmed Musa (1992-), un footballeur nigérian ;
 Angelo Musa (1970-), un chef pâtissier français ;
 Carla Porta Musa (1902-2012), une supercentenaire, essayiste et poétesse italienne ;
 Džanan Musa (1999-), un joueur de basket-ball bosnien ;
 Fred Musa (1973-), un animateur de radio et de télévision français ;
 Hilal Musa (1990-), un footballeur palestinien ;
 James Musa (1992-), un footballeur néo-zélandais ;
 Moataz al-Musa (1987-), un footballeur saoudien ;
 Mohammed Al-Amri Musa (1965-), un homme politique yéménite.
 Muhammad Musa (1908-1991), un militaire et homme politique pakistanais ;
 Nabawiyya Musa (1886-1951), une féministe égyptienne ;
 Petar Musa (1998-), un footballeur croate ;
 Said Musa (1944-), un avocat et homme d'État bélizien, Premier ministre du Bélize de 1998 à 2008 ;
 Željko Musa (1986-), un handballeur croate.

Toponyme 

 la Musa, une rivière coulant dans le nord de la Lituanie et le sud de la Lettonie ;
 le Musa Dagh (« mont Moïse »), l'un des monts Nur (province de Hatay, Turquie) ;
 la Musa Qala, une rivière coulant dans la province d'Helmand (Afghanistan) ;
 Musa-juku, la  des 69 stations du Nakasendō, située dans la ville d'Ōmihachiman (préfecture de Shiga, Japon) ;
 Dan Musa, une zone de gouvernement local de l'État de Katsina (Nigeria) ;
 le djebel Musa, une montagne située sur la rive sud du détroit de Gibraltar, au nord du Maroc ;
 Lala Musa, une ville du district de Gujrat (Pendjab, Pakistan).